W Rumunii:
 Avram Iancu – wieś w okręgu Alba, w gminie Avram Iancu
 Avram Iancu – gmina w okręgu Alba
 Avram Iancu – wieś w okręgu Arad, w gminie Cermei
 Avram Iancu – wieś w okręgu Arad, w gminie Vârfurile
 Avram Iancu – wieś w okręgu Bihor, w gminie Avram Iancu
 Avram Iancu – gmina w okręgu Bihor
 Avram Iancu – wieś w okręgu Botoszany, w gminie Coțușca

Osoby:
 Avram Iancu – rumuński prawnik i działacz niepodległościowy